Leïla Ben Ali – ex politica tunisina
 Mimoun Ben Ali – pugile spagnolo
 Tachfin ben Ali – sultano della dinastia almoravide
 Zine El-Abidine Ben Ali – militare e politico tunisino